Бёрт Ма́стин (Му́стин) (; ) — американский характерный актёр кино и телевидения, менее известен как актёр радио и театра, певец. Начал карьеру киноактёра в возрасте 67 лет и за 25 лет (1951—1976) снялся в почти двух сотнях фильмов и сериалов, работая почти до самой своей смерти, произошедшей в возрасте 92 лет.

Биография 
Бёртон Хилл Мастин родился 8 февраля 1884 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Отца звали Уильям И. Мастин, он работал биржевым маклером; мать — Сэди Мастин (до брака — Доррингтон).

Окончил Пенсильванский военный колледж (ныне — ) по специальности «Гражданское строительство» в 1903 году. В колледже играл на тромбоне, увлекался хоккеем. После его окончания некоторое время проработал инженером, потом стал продавцом автомобилей. К 1916 году он занимался продажами автомобилей , затем — люксовых , Mercury и Lincoln, но начавшаяся Вторая мировая война сильно ударила по этому рынку и Мастину пришлось оставить эту работу. Он стал фискальным агентом компании «Бюро Лучшего Бизнеса», затем — Торговой палаты США.

В 1920-х годах Мастин изредка выступал на радио и театральных подмостках. Он был диктором на радио , членом труппы «Гилберт и Салливан», играл в . В конце 1930-х годов вступил в музыкальное общество , где часто выступал в роли церемониймейстера.

В конце 1940-х годов Мастин переехал в город Тусон (штат Аризона). Там в постановке «Детективная история» его увидел известный кинорежиссёр Уильям Уайлер. Он предложил актёру сняться в эпизодической роли в готовящемся одноимённом фильме, на что 66-летний Мастин согласился. Вскоре актёр переехал в Лос-Анджелес, где стал много и регулярно, несмотря на возраст, сниматься. Его образ — высокий старик с фигурой пугала, лысый, с носом-клювом — очень скоро стал одним из самых узнаваемых и востребованных среди пожилых актёров Голливуда и мира.

С 1921 года и до конца жизни — активный член организации Lions Clubs International. Актёр не пил, не курил, соблюдал диеты.

Бёрт Мастин скончался 28 января 1977 года в городе Глендейл (Калифорния), не дожив полторы недели до своего 93-го дня рождения. Похоронен на кладбище «Голливудские холмы».

Личная жизнь 
15 июня 1915 года Мастин женился на девушке по имени Франсис Робайна Вудс. Пара прожила вместе 54 года до самой смерти супруги 18 августа 1969 года. Детей у них не было.

Избранная фильмография

Широкий экран 
В титрах указан
 1952 — Измена / The Sellout — «Лось» М. Ладенс
 1952 —  / The Lusty Men — Джеремайя Уотрас
 1953 — Признание одной девушки / One Girl's Confession — садовник
 1954 — Королева скота из Монтаны / Cattle Queen of Montana — Дэн
 1956 —  / Edge of Hell — мистер Моррисон
 1963 —  / The Thrill of It All — дворецкий
 1964 — Убийцы / The Killers — старик
 1965 — Кэт Баллу / Cat Ballou — обвинитель
 1969 —  / A Time for Dying — Эд
 1969 —  / Hail, Hero! — старик
 1970 —  / Tiger by the Tail — Том Даггер
 1974 —  / Herbie Rides Again — богач в особняке
 1974 —  / Mame — дядя Джефф
 1975 — Самый сильный человек в мире / The Strongest Man in the World — регент Эпплби
 1976 —  / Baker's Hawk — генерал

В титрах не указан
 1951 —  / The Last Outpost — маршал
 1951 — Детективная история / Detective Story — Вилли, швейцар
 1953 —  / The Silver Whip — дядя Бен Нанэн
 1953 —  / She Couldn't Say No — Эмос
 1953 — Викки / Vicki — коридорный
 1953 —  / A Lion Is in the Streets — Свифт
 1954 — Административная власть / Executive Suite — Сэм Тил
 1954 — Свидетель убийства / Witness to Murder — ночной сторож на стройке
 1954 — Серебряная жила / Silver Lode — горожанин
 1955 — Принц игроков / Prince of Players — шахтёр
 1955 — Часы отчаяния / The Desperate Hours — Карл, ночной сторож
 1955 —  / Man with the Gun — гостиничный портье
 1956 —  / Great Day in the Morning — доктор
 1956 —  / Storm Center — Карл
 1956 —  / These Wilder Years — старик
 1957 — Округ Рэйнтри / Raintree County — 
 1958 —  / The Sheepman — старик на лестнице
 1958 — Большая страна / The Big Country — старик
 1958 —  / Rally Round the Flag, Boys! — Милтон Эванс, председатель городского собрания
 1959 —  / The FBI Story — дядя Фадд Шнайдер
 1960 —  / Home from the Hill — сотрудник АЗС
 1960 —  / The Adventures of Huckleberry Finn — старый фермер с дробовиком
 1961 —  / Snow White and the Three Stooges — фермер
 1962 —  / All Fall Down — бродяга
 1962 —  / Hemingway's Adventures of a Young Man — старый солдат
 1963 —  / Son of Flubber — судебный пристав
 1963 —  / Twilight of Honor — 
 1964 —  / The Misadventures of Merlin Jones — судебный пристав
 1964 —  / What a Way to Go! — адвокат
 1964 — Секс и незамужняя девушка / Sex and the Single Girl — Харви
 1965 — Цинциннати Кид / The Cincinnati Kid — старик в бильярдной
 1966 —  / The Ghost and Mr. Chicken — мистер Делигондо
 1967 — Приключения Кнута Гриффина / The Adventures of Bullwhip Griffin — горожанин
 1967 —  / The Reluctant Astronaut — Нед
 1968 — Спидвей / Speedway — уборщик в кофейне
 1968 —  / The Shakiest Gun in the West — Старый Артимус
 1969 —  / The Great Bank Robbery — стекольщик
 1971 —  / Skin Game — ливрейщик на ярмарке
 1972 —  / Now You See Him, Now You Don't — мистер Рид

Телевидение 
 1951 —  / The Adventures of Kit Carson — Дейв Лоуэри (в эпизоде Fury at Red Gulch)
 1952—1953, 1955 —  / Our Miss Brooks — разные роли (в 5 эпизодах)
 1953 —  / You Are There — старик (в эпизоде The Assassination of Julius Caesar (March 15, 44 B.C.))
 1953 —  / The Abbott and Costello Show — глухой старик (в эпизоде Little Old Lady)
 1953 —  / The Loretta Young Show — разные роли (в 2 эпизодах)
 1954 —  / Father Knows Best — старик (в эпизоде Grandpa Jim's Rejuvenation)
 1955 —  / The Lone Ranger — извозчик (в эпизоде )
 1955 —  / The Adventures of Rin Tin Tin — Джеймсон Пенроуз (в эпизоде The Legacy of Sean O'Hara)
 1955 —  / Tales of the Texas Rangers — Нед Уоткинс (в эпизоде Home in San Antone)
 1955—1956 —  / The Great Gildersleeve — Фоли (в 5 эпизодах)
 1955—1957 —  / Fireside Theatre — разные роли (в 3 эпизодах)
 1955, 1960 —  / General Electric Theater — разные роли (в 3 эпизодах)
 1956 —  / Science Fiction Theatre — мистер Стивенсон (в эпизоде Brain Unlimited)
 1956 —  / Crusader — Гормен (в эпизоде The Girl Across the Hall)
 1956 —  / December Bride — Хэнк (в эпизоде Football Hero)
 1956—1957 —  / Lux Video Theatre — разные роли (в 3 эпизодах)
 1956, 1958 —  / The Millionaire — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957—1962 —  / Leave It to Beaver — Гас, пожарный (в )
 1958 —  / The Restless Gun — старик (в эпизоде A Pressing Engagement)
 1958 — Маверик / Maverick — Генри (в эпизоде )
 1958—1959 —  / Playhouse 90 — старик (в 2 эпизодах)
 1959 —  / Richard Diamond, Private Detective — хозяин клуба (в эпизоде Pack Rat)
 1959 —  / Tombstone Territory — «Счастливчик» Джек Оливер (в эпизоде The Black Diamond)
 1959—1960 —  / The Texan — разные роли (в 3 эпизодах)
 1959, 1961 —  / Peter Gunn — разные роли (в 2 эпизодах)
 1960 —  / Mr. Lucky — дядя Билли (в эпизоде The Leadville Kid Gang)
 1960 —  / Surfside 6 — студент (в эпизоде The Clown)
 1960, 1962 — Сумеречная зона / The Twilight Zone — разные роли (в 2 эпизодах)
 1960, 1962—1963 —  / The Many Loves of Dobie Gillis — разные роли (в )
 1960—1966 — Шоу Энди Гриффита / The Andy Griffith Show — разные роли (в )
 1961 —  / Thriller — красношляпник (в эпизоде A Third for Pinochle)
 1961, 1963 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — разные роли (в 3 эпизодах)
 1961, 1963, 1965—1966 — Бонанза / Bonanza — разные роли (в )
 1962 —  / 77 Sunset Strip — Кибицер (в эпизоде )
 1962—1963 —  / Alcoa Premiere — Джон (в 2 эпизодах)
 1962, 1964 —  / Dr. Kildare — разные роли (в )
 1962, 1965 — Бен Кейси / Ben Casey — мистер Паркер (в )
 1962—1963, 1965—1966, 1970 —  / My Three Sons — разные роли (в )
 1963 —  / The Dick Van Dyke Show — Дональд Паркер (в эпизоде )
 1963—1964 —  / The New Phil Silvers Show — разные роли (в 3 эпизодах)
 1964 —  / Wagon Train — Макс (в эпизоде )
 1964 — За гранью возможного / The Outer Limits — доктор Эймс (в эпизоде The Guests)
 1964—1965 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — Эд (в )
 1964—1965 —  / The Beverly Hillbillies — Хамфри, шофёр (в )
 1965 —  / The Joey Bishop Show — Арт Фрисби (в эпизоде )
 1965 — Беглец / The Fugitive — Чарли (в эпизоде )
 1965, 1968 —  / The Virginian — разные роли (в )
 1965, 1969 —  / Disneyland — Поп, стражник двери на сцену (в 2 эпизодах)
 1966 —  / Run for Your Life — пьяный прихожанин (в эпизоде Strangers at the Door)
 1966 — Напряги извилины / Get Smart — агент № 8 (в эпизоде Dear Diary)
 1966 — Бэтмен / Batman — Старый Макдональд (в эпизоде )
 1966—1967, 1969 —  / The Red Skelton Show — разные роли (в 4 выпусках)
 1966—1967, 1971 — Моя жена меня приворожила / Bewitched — разные роли (в 3 эпизодах)
 1967 —  / The Girl from U.N.C.L.E. — Джен Стрейч (в эпизоде The Moulin Ruse Affair)
 1967 — Шоу Люси / The Lucy Show — Старый Дядя Джо (в )
 1967 —  / The Monkees — разные роли (в )
 1967—1968 —  / Cimarron Strip — разные роли (в 2 эпизодах)
 1967, 1969 —  / Dragnet — разные роли (в 3 эпизодах)
 1968 —  / Gomer Pyle, U.S.M.C. — мистер Фергюсон (в эпизоде )
 1968 —  / Petticoat Junction — дедушка Дженсон (в )
 1968 — Дымок из ствола / Gunsmoke — дядя Финни (в эпизоде )
 1969 —  / The Over-the-Hill Gang — старик
 1969 —  / The Good Guys — мистер Кайли (в эпизоде A Chimp Named Sam)
 1970 —  / The Bold Ones: The New Doctors — Майкл Палермо (в эпизоде )
 1970 —  / The Ghost & Mrs. Muir — мистер Хомер (в эпизоде Pardon My Ghost)
 1970 — Доктор Маркус Уэлби / Marcus Welby, M.D. — мистер Траскотт (в эпизоде )
 1970 —  / Nanny and the Professor — Хавермайер (в эпизоде The Great Broadcast of 1936)
 1970 —  / The Over-the-Hill Gang Rides Again — шафер
 1970, 1972—1973 —  / Love, American Style — разные роли (в 3 эпизодах)
 1970—1974 —  / Adam-12 — разные роли (в )
 1971 — Шоу Мэри Тайлер Мур / The Mary Tyler Moore Show — старик (в эпизоде )
 1971 —  / Mayberry R.F.D. — мистер Бенсон (в эпизоде )
 1971 —  / O'Hara, U.S. Treasury — Лен Клэнси (в пилотном т/ф с названием «Операция Кобра»)
 1971 —  / Alias Smith and Jones — ювелир (в эпизоде Never Trust an Honest Man)
 1971, 1973—1976 — Все в семье / All in the Family — Джастин Куигли (в )
 1973 — Семейка Брейди / The Brady Bunch — Джетро Коллинс (в эпизоде )
 1973 —  / Temperatures Rising — мистер Пибоди (в эпизоде )
 1973 —  / Sanford and Son — мистер Мэллой (в эпизоде Home Sweet Home for the Aged)
 1973 —  / Here's Lucy — мистер Робертсон (в эпизоде Lucy and Joan Rivers Do Jury Duty)
 1973 — Улицы Сан-Франциско / The Streets of San Francisco — Элмер Пирс (в эпизоде )
 1974 — Рода / Rhoda — спящий старик (в эпизоде )
 1974—1976 — Вечернее шоу с Джонни Карсоном / The Tonight Show Starring Johnny Carson — в роли самого себя (в 13 выпусках)
 1975 —  / Emergency! — разные роли (в )
 1975 — ? / Switch — старик (в эпизоде The Deadly Missiles Caper)
 1976 —  / Phyllis — Артур Лэнсон (в 3 эпизодах)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Вайднера
Киноактёры США
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз